Флаг муниципального образования «Город Лобня» Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом городского округа.

Флаг составлен на основании герба города Лобни по правилам и традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Ныне действующий флаг утверждён 24 августа 2017 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11606.

Описание флага 
Флаг города Лобни был утверждён 12 июля 2001 года Решением Совета депутатов города Лобни № 85/11. За основу флага Лобни был взят флаг РСФСР образца 1954 года. Описание флага гласило:

Флаг города Лобня представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с двухсторонним изображением.

Основная часть (4/5) — красная как традиционно сложившийся цвет героизма российского народа.

Другая часть флага (1/5) — синяя (светлый ультрамарин) символизирует о бескрайних просторах воздушного и водного пространства России.

В верхней части флага — парящая чайка белого цвета как символ уникального озера Киово.

Внизу на красном фоне белая стилизованная волнистая линия.

9 октября 2003 года, Решением Совета депутатов города Лобни № 41/481, предыдущее решение было отменено. В тот же день, Решением № 41/482, было утверждено новое Положение о флаге города Лобня:

Флаг города Лобни представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две неравные полосы: вдоль древка — синюю в 1/4 длины полотнища и красную в 3/4 длины полотнища, воспроизводящее белые фигуры из гербовой композиции: в крыже на пересечении полос — чайку и вдоль нижнего края красной части полотнища — отвлечённую чешуйчато изогнутую нить.

Решением Совета депутатов городского округа Лобня от 24 августа 2017 года № 353/18 решение от 9 октября 2003 года было признано утратившим силу и был утверждён новый флаг городского округа:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: голубого (у древка) и красного цветов, в центре которого — летящая наискось вниз к древку чайка с распростёртыми в стороны крыльями, ниже которой — нитевидная чешуевидная не доходящая до краёв полотнища полоса белого цвета.

Обоснование символики 
Композиция флага города Лобни отражает исторические и социально-экономические особенности. Город вырос из посёлка, возникшего в 1902 году при железнодорожной станции. Разделение полотнища на синюю и красную части аллегорически показывает железную дорогу, делящую город на две части.

Вместе с тем разделение полотнища и красная его часть говорят о героическом прошлом города Лобни: в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов по территории современного города главный рубеж обороны Москвы шёл вдоль железнодорожной магистрали.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Синяя часть полотнища аллегорически показывает мирную жизнь и вместе с тем бескрайние просторы воздушного океана. Синий цвет соответствует небу, воздуху и символизирует красоту, истину, честь и добродетели.

Чешуйчато изогнутая нить и парящая чайка аллегорически символизируют уникальный памятник природы города — озеро Киёво.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Примечания 

Флаги городов России